Джудит Сарджент Мюррей (; 1751 — 1820) — одна из первых американских защитниц прав женщин, эссеист, драматург, поэтесса, известна своими письмами. Она была одной из первых американских сторонниц идеи равенства полов, то есть, что женщины, как и мужчины имеют одинаковые возможности для интеллектуальных свершений, а также должны быть в состоянии достичь экономической независимости.

Её примечательное эссе «О равенстве полов» было опубликовано в журнале Massachusetts Magazine в марте и апреле 1790 года, предваряя труд Мэри Уолстонкрафт «В защиту прав женщин», которое было опубликовано в Британии в 1792 году и в Филадельфии в 1794.

Биография 
Джудит Сарджент Мюррей родилась в 1751 году в семье купцов-судовладельцев. Была старшей из восьми детей. Получила разностороннее образование, училась у наставника брата. Изучала историю, философию, географию и литературу. В 1769 году вышла замуж за капитана корабля и торговца Джона Стивенса; у них не было детей.

Избранные произведения 
Ниже неполный список работ собранных обществом Judith Sargent Murray Society

Книги 
 Some Deductions from the System Promulgated in the Page of Divine Revelation: Ranged in the Order and Form of a Catechism Intended as an Assistant to the Christian Parent or Teacher published anonymously (1782)
 The Gleaner: A Miscellaneous Production (1798)
 Life of the Rev. John Murray (1816—Judith Sargent Murray was the editor and author of the «continuation»)

Эссе 
 A Universalist Catechism (1782)
 Desultory Thoughts upon the Utility of Encouraging a Degree of Self-Complacency, Especially in Female Bosoms (1784)
 On the Equality of the Sexes (1790)
 On the Domestic Education of Children (1790)
 The Gleaner (1792-94)
 The Repository (1792-94)
 The Reaper (1794)

Стихи 
 A Rebus (1803)
 An Hypothesis (1808)
 Apology for an Epilogue (1790)
 Birth-day Invitation (1803)

Пьесы 
 The Medium, or Happy Tea-Party (позднее переименованная в The Medium, or Virtue Triumphant) (1795)
 The Traveller Returned (1796)
 The African (1798)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Писательницы США
Писательницы по алфавиту
Поэтессы по алфавиту
Поэтессы США
Английские писатели
Деятели феминизма США
Женщины-философы США